Cimbex är ett släkte av steklar som beskrevs av Olivier 1791. Cimbex ingår i familjen klubbhornsteklar. 

Av arterna i släktet förekommer Klubbhornsstekel (Cimbex femoratus), Cimbex luteus och Cimbex connatus i Sverige. Steklarna är 12-28 millimeter långa med blåskimrande vingar. Dess larver lever på blad av lövträd.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Klubbhornsteklar
Cimbex